Stoessel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stoessel (1894–1943), US-amerikanischer Komponist und Violinist
 Bernard Stoessel (* 1949), US-amerikanischer Zeichner
 Jens Stössel (* 1991), Schweizer Musiker und Komponist
 Marleen Stoessel (* 1943), deutsche Autorin und Literaturwissenschaftlerin
 Martina Stoessel (* 1997), argentinische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Walter John Stoessel (1920–1986), US-amerikanischer Diplomat
 Wolfgang Stoessel (* 1951), deutscher Journalist, Autor und Verleger

Siehe auch:
 Stössel
 Stößel (Begriffsklärung)
 Stoessl